Asia Muhammad e Yasmin Schnack erano le detentrici del titolo. Schnack non ha partecipato mentre Muhammad ha giocato con Allie Will perdendo in semifinale.

Il doppio del torneo di tennis Coleman Vision Tennis Championships 2013, facente parte della categoria ITF Women's Circuit, ha avuto come vincitrici Eléni Daniilídou e Coco Vandeweghe che hanno battuto in finale Melanie Oudin e Taylor Townsend 6–4, 7–6(7–2).

Teste di serie 

  Irina Falconi /  Anna Tatišvili (semifinali)
  Asia Muhammad /  Allie Will (semifinali)

  Eléni Daniilídou /  Coco Vandeweghe (Campionesse)
<li>  Jessica Pegula /  Maria Sanchez (primo turno)
}

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Coleman Vision Tennis Championships 2013